Карл Лихтенштейн:
 Лихтенштейн, Карл I фон (1569—1627) — родоначальник княжеской фамилии Лихтенштейнов, верный подданный Габсбургов.
 Лихтенштейн, Карл Эйсебиус (1611—1684) — князь Лихтенштейн, представитель первой (Карловской) линии князей.